Хаджи Герай:

 Хаджи I Герай — хан Крыма в 1449—1456 и 1456—1566 годах.
 Хаджи II Герай — хан Крыма в 1683—1684 годах.